Автокатастрофа:

 Автокатастрофа — подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.
 «Автокатастрофа» — канадський фільм 1996 року.